Церковь Спаса Нерукотворного Образа — уничтоженный в советское время православный храм, располагавшийся в селе Хотилицы Андреапольского района Тверской области.

Расположение 
Храм являлся часть усадебного комплекса, находился в поместье Кутузовых-Голенищевых, некоторые здания которого сохранились до наших дней в виде руин.

История 
Каменный трёхпрестольный храм в Хотилицкой усадьбе был построен в 1760 году. К церкви был приписан Введенский храм на погосте Лобно.

В 1876 году храм имел 1357 прихожан (597 мужчин и 760 женщин), в 1879 году — 1430 прихожан (629 мужчин и 801 женщина). В 1876 году причт храма состоял из настоятеля и псаломщика.

В советское время храм был уничтожен.

Из его убранства в Андреапольском краеведческом музее хранится деревянное резное распятие третьей четверти XVIII века, уникальный памятник торопецкой резьбы.

Духовенство 
В разные годы в храме служили:

 Священник Илия Алексеевич
 Священник Николай Михайлович Уберский
 Священник Петр Носов

См. также 
 Введенский храм на погосте Лобно
 Усадьба Кутузовых-Голенищевых

Примечания 

Утраченные храмы Тверской области
Появились в 1760 году